RLG steht als Abkürzung für:  

 Rechnungslegungsgesetz
 Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH in der Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe, Verkehrsdienstleister 
 Reichsleistungsgesetz
 Reichslichtspielgesetz des Deutschen Reichs (siehe auch Filmzensur)
 Research Libraries Group, US-amerikanischer Bibliotheksverbund 
 Richter am Landgericht
 Ring Laser Gyroscope, siehe Laserkreisel
 Rohrleitungsgesetz der Schweiz
 Flughafen Rostock-Laage, ein Regionalflughafen in Mecklenburg-Vorpommern, im Landkreis Rostock nach dem IATA-Code
 Rosa-Luxemburg-Gymnasium, ein Gymnasium in Berlin-Pankow

Siehe auch:

RLG